Tomaselli kan som auktorsförkortning betyda:

 Marcello Tomaselli
 Ruggero Tomaselli

Robotskapade auktorsförkortningar